Sétaou est un nom égyptien porté par :
 Sétaou, fils royal de Koush pendant le règne de Ramsès  ().
 Sétaou, nomarque d'El Kab et premier prophète de Nekhbet sous les règnes de Ramsès  à Ramsès  ().

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité